Köstering ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Köstering (* 1954), deutscher Kriminalschriftsteller
 Heinz Köstering (1922–2018), deutscher Ministerialbeamter
 Susanne Köstering (* 1956), deutsche Historikerin und Kulturmanagerin